Deckerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deckerville (Arkansas)
 Deckerville (Michigan)
 Deckerville (Washington)